Юрий Тепеш (; род. 14 февраля 1989 года, Любляна, Югославия) — словенский прыгун с трамплина, призёр чемпионатов мира по прыжками полётам на лыжах.

Биография
Юрий Тепеш родился в прыжковой семье. Его отец Миран бывший прыгун, призёр Олимпийских игр в Калгари, который в настоящее время является техническим делегатом FIS, а младшая сестра Аня выступает в женском Кубке мира.

На Кубке мира Юрий дебютировал в первый день 2006 года, на Гармиш-Партенкирхенском этапе Турне четырёх трамплинов, где он показал 35-й результат и не попал во вторую попытку.

На чемпионате мира 2011 Тепеш вместе с командой выиграл бронзовую медаль в командных состязаниях на большом трамплине. В том же сезоне он впервые попал на подиум Кубка мира в командных состязаниях на полетном трамплине в Планице.

Через год Юрий поучаствовал в первой в истории командной победе словенцев на Кубке мира, которая состоялась на полетном трамплине в Оберстдорфе. На чемпионате мира по полётам Тепеш выиграл бронзу в командных прыжках и с прыжком на 235.5м некоторое время был рекордсменом страны (чуть позднее это звание у него перехватил Роберт Краньец).

Сезон 2012/2013 оказался для словенца достаточно успешным. В Викерсунде он установил личный рекорд дальности полета — 237 метров. На полетном этапе в Гаррахове он впервые поднялся на индивидуальный подиум, став третьим, а на последнем старте сезона, который проходил в Планице Юрию покорилась первая индивидуальная победа в Кубке мира.

23 марта 2013 в Планице Юрий прыгнул на 223,5 метра с камерой на шлеме, установив мировой рекорд для прыжков с камерой.

Статистика выступлений в Кубке мира

Результаты сезона

Личные подиумы

Командные подиумы

Примечания

Ссылки 
 
Официальный сайт

Прыгуны с трамплина Словении